Sarcolaenaceae – rodzina roślin z rzędu ślazowców. W starszych systemach klasyfikacyjnych (np. system Cronquista 1981) włączana była do rzędu herbatowców (Theales). Obejmuje 8–10 rodzajów zimozielonych drzew i krzewów endemicznych dla Madagaskaru. Rosną w różnych siedliskach – od roślinności nadbrzeżnej po lasy górskie. Niektóre gatunki mają znaczenie użytkowe dostarczając drewna.

Morfologia 
 Pokrój Niewielkie do średnich rozmiarów, zimozielone drzewa i krzewy.
 Liście Skrętoległe, pojedyncze, całobrzegie, o kształcie jajowatym, eliptycznym do okrągłego. Przylistki są krótkotrwałe.
 Kwiaty Promieniste, obupłciowe i u wielu gatunków okazałe. Rozwijają się pojedynczo lub w parach po dwa, zwykle w różnie wykształconej okrywie. Działek kielicha jest pięć, w tym dwie mniejsze, lub tylko trzy. Płatków korony jest 5, rzadko 6. Pręcików jest od 6 do 12 lub wiele (ponad 20). Są one wolne lub częściowo pozrastane. Zalążnia jest górna, powstaje z 3–4 zrośniętych owocolistków wykształcających od 1 do licznych zalążków.
 Owoce Podzielone na komory torebki lub orzech. Zawierają od jednego do wielu nasion.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna i podział według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
Jedna z rodzin z rzędu ślazowców Malvales, siostrzana dla dwuskrzydłowatych Dipterocarpaceae w obrębie kladu różowych roślin okrytonasiennych.

 Wykaz rodzajów
 Eremolaena Baill.
 Leptolaena Thouars
 Mediusella (Cavaco) Dorr
 Pentachlaena H. Perrier
 Perrierodendron Cavaco
 Rhodolaena Thouars
 Sarcolaena Thouars
 Schizolaena Thouars
 Xerochlamys Baker
 Xyloolaena Baill.

Przypisy